Monzo ist der Name

 Monzo (Bank), britische Bank mit Sitz in London, die ihr Kundengeschäft komplett Smartphone-basiert aufgebaut hat

Monzó ist der Familienname folgender Personen:

 Quim Monzó (* 1952), spanischer Autor